Papeceno (; m. 515/516) ou Apovipecenes (), foi o católico de todos os armênios da Igreja Apostólica Armênia de 490/491 a 515/516.

Biografia 

Papeceno nasceu na vila de Otmus, no cantão de Vananda, na região de Cars no noroeste da Armênia medieval. Sucedeu em 490 ou 491 o católico João I Mandacúnio e, como seu antecessor, trabalhou em estreita colaboração com o marzobã . Em sua morte em 515/516, foi sucedido por Samuel de Arzeque.

Papeceno é conhecido por convocar o Primeiro Concílio de Dúbio em 505/506, que reuniu em Dúbio, a sede catolicossal, armênios, ibéricos e albaneses. A razão para esta reunião era a recepção do Henótico do imperador bizantino Zenão (r. 474–475; 476–491), enquanto a Igreja Armênia e a Igreja Bizantina ainda estavam em comunhão, de modo a combater as mudanças recentes na Igreja do Oriente, nomeadamente a introdução do nestorianismo por Barsauma. O ato sinodal do conselho indica:

O concílio, que não é documentado diretamente por uma carta de Papeceno preservada no Livro das letras da Igreja Armênia, condenou veementemente o nestorianismo. Embora esta carta não mencione uma única vez o nome "Calcedônia", alguns historiadores, principalmente armênios, com base na História da Armênia do católico de todos os armênios João V de Drascanaquerta (), consideram que o concílio marca o rompimento da Igreja Armênia com o calcedonismo, enquanto outros autores, principalmente ocidentais, datam este evento no Segundo Concílio de Dúbio em 555; a historiadora Nina Garsoian argumenta que o fato remonta a 518, quando o imperador bizantino   abandonou o Henótico de Zenão, diferente de   que o seguiu.

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Armênios do século V
Armênios do século VI
Católicos de todos os armênios
Armênios do Império Sassânida